Sapporo steht für:

 Sapporo, die größte Stadt von Hokkaidō
 Präfektur Sapporo, kurzlebige japanische Präfektur
 Mitsubishi Sapporo, mehrere Pkw-Modelle des japanischen Herstellers Mitsubishi Motors in den 1970er/80er-Jahren
 (3473) Sapporo, ein Asteroid
 Sapporo Holdings, japanischer Brauerei- und Getränkekonzern
 Sapporo-gun (Hokkaidō), ehemaliger japanischer Landkreis
 Unterpräfektur Ishikari mit früherem Namen